Марция () е дъщеря на претора Квинт Марций Рекс и сестра на Квинт Марций Рекс (консул 118 пр.н.е.). Тя е баба на Гай Юлий Цезар.

Произлиза от фамилията Марции. Баща ѝ построява акведукт Аква Марциа в Рим през 144 – 140 пр.н.е.

Марция се омъжва за Гай Юлий Цезар II и има син Секст Юлий Цезар III (консул 91 пр.н.е.). Двамата също така имат дъщеря Юлия Цезарис, съпруга на Гай Марий и друг син Гай Юлий Цезар III, претор, женен за Аврелия Кота и баща на Юлий Цезар, диктаторът.

Източници 

 Светоний, Caes 6.1.

Вижте също 
 Юлии Цезари

Жени от Древен Рим
Марции
Юлиево-Клавдиева династия